Acevedo steht für:
 Acevedo (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Acevedo ist der Name folgender Orte:
 Acevedo (Argentinien), Ort im Partido Pergamino, Argentinien
 Acevedo (Kolumbien), Gemeinde in Huila, Kolumbien
 Acevedo (Puerto Rico) in der Gemeinde Las Marías, Puerto Rico
 Acevedo (Venezuela), Gemeinde in Miranda, Venezuela

Siehe auch:
 Asevedo
 Azevedo